
Molekulska formula -{C16H21NO2}- se može odnositi na:
 Propranolol
 Ramelteon